Margi steht für:

 Margi (Volk), ein afrikanisches Volk in Nigeria
 Kampfname von Guilhermina Filomena Saldanha (* 1959), osttimoresische Verwaltungsbeamtin

Margi ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Margi (* 1960), israelischer Politiker